Tom Bates (1864-1930), acteur américain
  (né en 1938), maire de Berkeley